Но́вы-Со́нч (, , ), Новый Сонч, Нейсандец — город в Польше, входит в Малопольское воеводство. 

Город имеет статус городского повята. Занимает площадь 57,58 км², население — 83 794 человека (на 2019 год).

История 
Во время Речи Посполитой, в землях Польской Руси, уездный город в Западной Галиции, главный город Сандецкого повета, входившего в состав Краковского воеводства. Шведское нашествие в 50-х годах XVII века губительно отразилось на состояние Нового Сонча, он был значительно разрушен пожарами и грабежами. В результате Первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Новы-Сонч был присоединён к Габсбургской монархии. Во время Первой мировой войны город на некоторое время заняла Русская императорская армия. В межвоенные годы город принадлежал Польше. 6 сентября 1939 года город был оккупирован войсками Третьего Рейха. Освобождён Красной Армией 20 января 1945 года.

Города-побратимы 
Города-побратимы города Новы-Сонч:
 , Федеральный округ Колумбия.
 , Эльблонг.
 , Кишкунхалаш.
 , Изерния.
 , Нарвик.
 , Нетания.
 , Прешов.
 , Стара-Любовня.
 , Шверте.
 , Стрый.
 , Тарнув.
 , Тракай.

Известные люди, родившиеся в городе 
 Артур Берсон (1859 — 1942) — немецкий учёный, метеоролог, физик, инженер, редактор, один из пионеров европейской аэронавтики, профессор.
 София Галечко (1891—1918) — украинский военный деятель, первая украинка-офицер (хорунжая УСС).
 Феликс Крейц (1844—1910) — польский учёный-геолог, ректор Ягеллонского университета.
 Карл Менгер (1840—1921) — основатель австрийской экономической школы .
 Владимир Кубийович (1900—1985) — украинский географ, историк, общественный и культурный деятель, коллаборационист, один из основателей дивизии СС «Галичина»
 Юлиан фон Дунаевский (1822—1907) — австро-венгерский государственный деятель, министр финансов Цислейтании.
 Юзеф Олексы (1946—2015) — премьер-министр Польши (1995—1996), маршал Сейма (1993—1995, 2004—2005).
 Пинхас Бурштейн (1927—1977) — польско-американский художник-постэкспрессионист.

Памятник советским воинам 
В ноябре 2014 года властями города Новы-Сонч было принято решение о частичном демонтаже памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении Польши. С мемориала убрали все надписи на русском и советскую символику.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города
 Фотографии города

Города на правах повета
Города Малопольского воеводства